Sondre Olden (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Manglerud Star, il débute en senior dans la 1. divisjon en 2008. Il rejoint la saison suivante les équipes de jeunes du MODO Hockey. Il découvre l'Elitserien en 2011. Il est choisi au troisième tour, en soixante-dix-neuvième position par les Maple Leafs de Toronto lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Il est repêché en trente-et-unième position lors de la sélection européenne 2011 de la Ligue canadienne de hockey par les Otters d'Érié. Il part alors en Amérique du Nord et évolue une saison dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Otters. Il passe professionnel en 2012 dans la GET ligaen avec le Vålerenga ishockey.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute les Jeux olympiques ainsi que son premier championnat du monde senior en 2014.

Trophées et honneurs personnels

GET ligaen 
2013-2014 : nommé meilleur joueur.
2013-2014 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Manglerud Star || 1. divisjon || 24|| 9|| 17|| 26|| 4|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2009-2010 || MODO Hockey || SuperElit || 32|| 7|| 20|| 27|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || MODO Hockey || SuperElit || 33|| 7|| 15|| 22|| 18|| 6|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2010-2011|| MODO Hockey || Elitserien || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Otters d'Érié || LHO || 48|| 11|| 21|| 32|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 40|| 10|| 15|| 25|| 14|| 15|| 3|| 4|| 7|| 20
|-
| 2013-2014 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 43|| 25|| 33|| 58|| 34|| 18|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
|2014-2015|| Brynäs IF || SHL ||20||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen ||11||6||12||18||8||3||1||1||2||0
|-
|2015-2016||Brynäs IF||SHL||37 || 4 || 5 || 9 || 4 || 3 ||1 || 1 || 2 || 0
|-
|2016-2017|| Leksands IF ||SHL|| 46 || 4 || 3 || 7 || 6  ||	6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018|| Medveščak Zagreb || EBEL || 53 || 28 || 29 || 57 || 26 || 6 || 3 || 5 || 8 || 0 
|-
|rowspan="2"|2018-2019|| Medveščak Zagreb || EBEL || 16 || 5 || 9 || 14 || 2 	  ||-||-||-||-||-
|-
| Capitals de Vienne || EBEL || 21 || 11 || 13 || 24 || 12 || 18 || 7 || 7 || 14 || 6 	
|-
| 2019-2020|| Capitals de Vienne || EBEL || 47 || 16 || 25 || 41 || 20 || 3 || 0 || 1 || 1  || 0 	
|-
| 2020-2021 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 20|| 5|| 14|| 19|| 24|| -||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Sheffield Steelers || EIHL || 16 || 8 || 8 || 16 || 8 || || || || || 
|-
| 2021-2022|| HC La Chaux-de-Fonds || Swiss League ||  ||

Internationales

Références

Naissance en août 1992
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur des Otters d'Érié
Joueur du MODO hockey
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur du Leksands IF
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds